Степани́да () — русское женское имя. Родственно имени Стефания.

Женская форма имени Стефан (от.  — «венок»), означающего «кольцо, венок, венец».

Производные и уменьшительные имена: Степанидка, Стёпа, Стеня, Стеша, Стенюша, Стеха, Теша, Пана. Иногда Пана считается отдельным именем.

Православные именины празднуются 24 ноября (дата дана по григорианскому календарю).

Известные носительницы 
 Борисова, Степанида Ильинична (род. 1950) — якутская актриса и певица.
 Виштак, Степанида Демидовна (1918—1993) — мастер высоких урожаев зерновых культур и сахарной свёклы в СССР.

Примечания 

Женские имена